Aeronomy of Ice in the Mesosphere — satélite
 American Indian Movement — movimento nativo-americano
 AOL Instant Messenger — software
 Associação das Indústrias Navais (AIN) — antes chamada Associação das Indústrias Marítimas (AIM)
 Átomos em moléculas
 AIM (álbum) — álbum de M.I.A.

Desambiguações de tecnologia